Daniel Constantin peut désigner :
 Daniel Constantin (1940-), un haut fonctionnaire français ;
 Daniel Constantin (1978-), un homme politique roumain.